Ця сторінка — інформаційний список. Див. також основну статтю: Один в один!

Перший сезон

Випуск 1 (3 березня 2013) 

Загальний рахунок після першого випуску:
 Олексій Чумаков — 48 балів
 Сергій Пєнкін — 40 балів
 Тимур Родрігез — 39 балів
 Євген Кунгуров — 35 балів
 Саті Казанова — 29 балів
 Єва Польна — 29 балів
 Аніта Цой — 26 балів
 Юлія Савічева — 25 балів
 Анастасія Стоцька — 24 бали
 Олексій Кортнєв — 19 балів

Випуск 2 (10 березня 2013) 

Загальний рахунок після другого випуску:
 Олексій Чумаков — 92 бали
 Тимур Родрігез — 78 балів
 Аніта Цой — 76 балів
 Саті Казанова — 66 балів
 Сергій Пєнкін — 61 бал
 Євген Кунгуров — 61 бал
 Юлія Савічева — 51 бал
 Анастасія Стоцька — 50 балів
 Єва Польна — 49 балів
 Олексій Кортнєв — 44 балів

Випуск 3 (17 березня 2013) 

Загальний рахунок після третього випуску:
 Олексій Чумаков — 129 балів
 Аніта Цой — 125 балів
 Сергій Пєнкін — 96 балів
 Саті Казанова — 95 балів
 Тимур Родрігез — 94 бали
 Євген Кунгуров — 94 бали
 Єва Польна — 86 балів
 Анастасія Стоцька — 84 бали
 Олексій Кортнєв — 70 балів
 Юлія Савічева — 69 балів

Випуск 4 (24 березня 2013) 

Загальний рахунок після четвертого випуску:
 Олексій Чумаков — 172 бали
 Аніта Цой — 172 бал
 Саті Казанова — 137 балів
 Євген Кунгуров — 123 бали
 Тимур Родрігез — 122 бали
 Анастасія Стоцька — 119 балів
 Сергій Пєнкін — 109 балів
 Єва Польна — 102 бали
 Олексій Кортнєв — 101 бал
 Юлія Савічева — 99 балів

Випуск 5 (31 березня 2013) 

Загальний рахунок після п'ятого випуску:
 Олексій Чумаков — 214 балів
 Аніта Цой — 211 балів
 Саті Казанова — 174 бали
 Тімур Родрігез — 159 балів
 Анастасія Стоцька — 153 бали
 Євген Кунгуров — 142 бали
 Юлія Савічева — 135 балів
 Сергій Пєнкін — 129 балів
 Єва Польна — 127 балів
 Олексій Кортнєв — 126 балів

Випуск 6 (7 квітня 2013) 

Загальний рахунок після шостого випуску:
 Олексій Чумаков — 262 бали
 Аніта Цой — 250 балів
 Саті Казанова — 198 балів
 Анастасія Стоцька — 195 балів
 Тімур Родрігез — 183 бали
 Євген Кунгуров — 168 балів
 Юлія Савічева — 167 балів
 Сергій Пєнкін — 157 балів
 Єва Польна — 157 балів
 Олексій Кортнєв — 147 балів

Випуск 7 (14 квітня 2013) 

Загальний рахунок після сьомого випуску:
 Олексій Чумаков - 304 бали
 Аніта Цой - 285 балів
 Саті Казанова - 236 балів
 Анастасія Стоцька - 229 балів
 Юлія Савічева - 203 бали
 Тимур Родрігез - 199 балів
 Євген Кунгуров - 197 балів
 Сергій Пєнкін - 186 балів
 Єва Польна - 184 бали
 Олексій Кортнєв - 175 балів

Випуск 8 (21 квітня 2013) 

Загальний рахунок після восьмого випуску:
 Олексій Чумаков - 339 балів
 Аніта Цой - 314 балів
 Анастасія Стоцька - 281 бал
 Саті Казанова - 271 бал
 Юлія Савічева - 236 балів
 Тимур Родрігез - 227 балів
 Єва Польна - 217 балів
 Євген Кунгуров - 212 балів
 Сергій Пєнкін - 211 балів
 Олексій Кортнєв - 204 бали

Випуск 9 (28 квітня 2013) 

Загальний рахунок після дев'ятого випуску:
 Олексій Чумаков - 388 балів
 Аніта Цой - 349 балів
 Анастасія Стоцька - 327 балів
 Саті Казанова - 302 бали
 Юлія Савічева - 264 бали
 Тімур Родрігез - 260 балів
 Єва Польна - 241 бал
 Євген Кунгуров - 237 балів
 Сергій Пєнкін - 235 балів
 Олексій Кортнєв - 223 бали

Випуск 10 (12 травня 2013) 

Загальний рахунок після десятого випуску:
 Олексій Чумаков - 424 бали
 Аніта Цой - 384 бали
 Анастасія Стоцька - 368 балів
 Саті Казанова - 335 балів
 Тімур Родрігез - 304 бали
 Юлія Савічева - 289 балів
 Євген Кунгуров - 267 балів
 Сергій Пєнкін - 265 балів
 Єва Польна - 262 бали
 Олексій Кортнєв - 241 бал

Випуск 11 — Півфінал (19 травня 2013) 

Загальний рахунок після одинадцятого випуску:
 Олексій Чумаков - 454 бали
 Аніта Цой - 420 балів
 Анастасія Стоцька - 406 балів
 Саті Казанова - 375 балів
 Тімур Родрігез - 328 балів
 Юлія Савічева - 311 балів
 Єва Польна - 304 бали
 Євген Кунгуров - 294 бали
 Сергій Пєнкін - 289 балів
 Олексій Кортнєв - 272 бали

Випуск 12 — Фінал (26 травня 2013)

Випуск 13 (2 червня 2013). Підсумки 1 -го сезону 
2 червня 2013 року вийшов в ефір випуск «Один в один! — Лучшее», в яком були показано деякі номери і цікаві моменти першого сезону, а також інтерв'ю з учасниками.

Загальний рейтинг учасників першого сезону виглядає так:
 Олексій Чумаков
 Аніта Цой
 Анастасія Стоцька
 Тимур Родрігез
 Саті Казанова
 Юлія Савічева
 Єва Польна
 Євген Кунгуров
 Сергій Пєнкін
 Олексій Кортнєв
 Ни одному учаснику не вдалось набрати 12 балів від чотирьох членів журі.
 Більше всіх оцінку 12 отримав Олексій Чумаков - 11 разів, на другому місці знаходиться Анастасія Стоцька - 8 разів, Аніта Цой отримала оцінку 12 по сім разів, по чотири рази 12 отримала Єва Польна, по три рази оцінку 12 отримали Сергій Пєнкін, Тимур Родрігез, Євген Кунгуров і Саті Казанова,  по одному разу оцінку 12 отримали Олексій Кортнєв і Юлія Савічева.
 Найбільше балів за випуск — 52 — отримала Анастасія Стоцька в 8-му випуску (в образі Лариси Доліной).В цьому же випуску Стоцька побила рекорд за кількістю п'ятірок від других учасників — 4 (20 балів).Також той же рекорд за кількістю п'ятірок побила Аніта Цой в 3-му випуску — 4 (20 балів).
 Найбільше всього п'ятірок отримала Аніта Цой (90 балів).Далі Анастасія Стоцька і Олексій Чумаков (70 балів), Саті Казанова (65 балів), Єва Польна (60 балів), Євген Кунгуров і Олексій Кортнєв (50 балів), Тімур Родрігез (45 балів), Сергій Пєнкін (40 балів), Юлія Савічева (35 балів).
 Олексій Чумаков виграв в 6 випусках (включаючи фінал), по три рази виграла Аніта Цой, по одному разу — Анастасія Стоцька, Тимур Родрігез, Єва Польна, Саті Казанова.
 Двум учасникам вдалося перемогти в трьох випусках поспіль, Чумакову (5, 6 і 7 випуски) і Цой (2, 3 і 4 випуски).
 Найнижчу загальну оцінку за випуск — 13 балів — отримав Сергій Пєнкін в 4-му випуску (в образі Льва Лещенко).
 Загальна кількість артистів,які перевтілювались учасники та гості шоу — 132.
 Три рази був використаний образ Алли Пугачової (Цой, Савічева, Стоцька), по два рази були показані Людмила Гурченко (Родрігез, Савічева), Філіп Кіркоров (Стоцька, Чумаків), Шер (Долина — поза конкурсом, Родрігез) і Леонід Утьосов (Олешко — поза конкурсом, Чумаков).
 За сезон були використані образи артистів з наступних країн: Росія, Україна, Естонія, Латвія, Грузія, Азербайджан, Велика Британія, Греція, Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Польща, Південна Корея, Кабо Верде, США, Канада, Колумбія, Австралія.
 Протягом сезону прозвучали 144 пісні на наступних мовах: російська, українська, англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, корейська, удмуртська; а також пісня «Трололо», в якій немає слів.
 Випуск ток-шоу «Сьогодні ввечері» 6 липня 2013 року був присвячений першого сезону шоу. У студії побували учасники сезону Олексій Чумаков, Юлія Савічева, Тимур Родрігез, Єва Польна, Саті Казанова, Анастасія Стоцька та Євген Кунгуров, члени журі Геннадій Хазанов, Олександр Ревва і Любов Казарновська, педагоги Марина Полтева і Данило Дунаєв, ведучий Олександр Олешко, а також деякі зірки, в яких перевтілювалися учасники шоу: Філіп Кіркоров, Лайма Вайкуле, Тамара Гвердцителі, Любов Успенська, Борис Мойсеєв,Богдан Титомир і Авраам Руссо.
Переможці і аутсайдери за перший сезон

Другий сезон

Випуск 1 (2 березня 2014) 

Загальний рахунок після першого випуску:
 Вадим Козаченко - 44 бали
 Олена Свіридова - 41 бал
 Денис Клявер - 40 балів
 Юлія Началова - 38 балів
 Віталій Гогунський - 36 балів
 Дмитро Бикбаєв - 31 бал
 Надія Грановська - 28 балів
 Теона Дольнікова - 24 бали
 Юлія Паршута - 19 балів
 Іраклій Пірцхалава - 13 балів

Випуск 2 (9 березня 2014) 

Загальний рахунок після другого випуску:
 Вадим Козаченко - 84 бали
 Юлія Началова - 82 бали
 Надія Грановська - 76 балів
 Олена Свіридова - 70 балів
 Віталій Гогунський - 65 балів
 Денис Клявер - 64 бали
 Теона Дольнікова - 56 балів
  Юлія Паршута - 50 балів
 Дмитро Бикбаєв - 47 балів
 Іраклій Пірцхалава - 34 бали

Випуск 3 (16 березня 2014) 

Загальний рахунок після третього випуску:
 Вадим Козаченко - 121 бал
 Юлія Началова - 114 балів
 Надія Грановська - 111 балів
 Юлія Паршута - 106 балів
 Віталій Гогунський - 100 балів
 Денис Клявер - 87 балів
 Олена Свіридова - 85 балів
 Дмитро Бикбаєв - 81 бал
 Теона Дольнікова - 76 балів
 Іраклій Пірцхалава - 61 бал

Випуск 4 (23 березня 2014) 

Загальний рахунок після четвертого випуску:
 Юлія Началова - 160 балів
 Вадим Козаченко - 154 бали
 Віталій Гогунський - 147 балів
 Надія Грановська - 132 бали
 Юлія Паршута - 130 балів
 Олена Свіридова - 125 балів
 Денис Клявер - 121 бал
 Дмитро Бикбаєв - 105 балів
 Теона Дольнікова - 103 бали
 Іраклій Пірцхалава - 79 балів

Випуск 5 (30 березня 2014) 

Загальний рахунок після п'ятого випуску:
 Юлія Началова - 194 бали
 Віталій Гогунський - 182 бали
 Вадим Козаченко - 172 бали
 Юлія Паршута - 171 бал
 Олена Свіридова - 169 балів
 Надія Грановська - 160 балів
 Денис Клявер - 144 бали
 Дмитро Бикбаєв - 139 балів
 Теона Дольнікова - 135 балів
 Іраклій Пірцхалава - 104 бали

Випуск 6 (6 квітня 2014) 

Загальний рахунок після  шостого випуску:
 Юлія Началова - 217 балів
 Олена Свіридова - 207 балів
 Вадим Козаченко - 203 бали
 Віталій Гогунський - 197 балів
 Юлія Паршута - 193 бали
 Надія Грановська - 193 бали
 Теона Дольнікова - 182 бали
 Дмитро Бикбаєв - 169 балів
 Денис Клявер - 166 балів
 Іраклій Пірцхалава - 157 балів

Випуск 7 (13 квітня 2014) 

Загальний рахунок після сьомого випуску:
 Юлія Началова - 241 бал
 Юлія Паршута - 241 бал
 Олена Свіридова - 237 балів
 Теона Дольнікова - 230 балів
 Вадим Козаченко - 223 бали
 Віталій Гогунський - 219 балів
 Надія Грановська - 209 балів
 Дмитро Бикбаєв - 207 балів
 Денис Клявер - 198 балів
 Іраклій Пірцхалава - 191 бал

Випуск 8 (20 квітня 2014) 

Загальний рахунок після восьмого випуску:
 Юлія Началова - 283 бали
 Юлія Паршута - 273 бали
 Теона Дольнікова - 259 балів
 Олена Свіридова - 258 балів
 Віталій Гогунський - 258 балів
 Надія Грановська - 244 бали
 Денис Клявер - 244 бали
 Вадим Козаченко - 241 бал
 Дмитро Бикбаєв  - 230 балів
 Іраклій Пірцхалава - 220 балів

Випуск 9 (27 квітня 2014) 

Загальний рахунок після дев'ятого випуску:
 Юлія Паршута - 330 балів
 Юлія Началова - 314 балів
 Теона Дольнікова - 299 балів
 Віталій Гогунський - 299 балів
 Олена Свіридова - 281 бал
 Надія Грановська - 279 балів
 Вадим Козаченко - 274 бали
 Денис Клявер - 268 балів
 Дмитро Бикбаєв - 244 бали
 Іраклій Пірцхалава - 236 балів

Випуск 10 (4 травня 2014) 

Загальний рахунок після десятого випуску:
 Юлія Паршута - 386 балів
 Юлія Началова - 349 балів
 Теона Дольнікова - 337 балів
 Віталій Гогунський - 321 бал
 Надія Грановська - 320 балів
 Олена Свіридова - 312 балів
 Вадим Козаченко - 302 бали
 Денис Клявер - 292 бали
 Іраклій Пірцхалава - 274 бали
 Дмитро Бикбаєв - 255 балів

Випуск 11 (11 травня 2014) 

Загальний рахунок після одинадцятого випуску:
 Юлія Паршута - 407 балів
 Теона Дольнікова - 382 бали
 Юлія Началова - 380 балів
 Віталій Гогунський - 368 балів
 Надія Грановська - 352 бали
 Олена Свіридова - 333 бали
 Вадим Козаченко - 332 бали
 Іраклій Пірцхалава - 314 балів
 Денис Клявер - 306 балів
 Дмитро Бикбаєв - 289 балів

Випуск 12 (18 травня 2014) 

Загальний рахунок після дванадцятого випуску:
 Юлія Паршута - 427 балів
 Теона Дольнікова - 417 балів
 Віталій Гогунський - 409 балів
 Юлія Началова - 400 балів
 Надія Грановська - 382 бали
 Іраклій Пірцхалава - 364 бали
 Олена Свіридова - 361 бал
 Вадим Козаченко - 359 балів
 Денис Клявер - 329 балів
 Дмитро Бикбаєв - 329 балів

Випуск 13 — Спеціальний випуск, присвячений Дню захисту дітей 

Загальний рахунок після тринадцятого випуску:
 Юлія Паршута - 468 балів
 Віталій Гогунський - 453 бали
 Теона Дольнікова - 436 балів
 Юлія Началова - 422 бали
 Надія Грановська - 403 бали
 Іраклій Пірцхалава - 399 балів
 Вадим Козаченко - 397 балів
 Олена Свіридова - 396 балів
 Денис Клявер - 366 балів
 Дмитро Бикбаєв - 351 бал

Випск 14 — Півфінал (1 червня 2014)

Загальний рахунок після чотирнадцятого випуску:
 Юлія Паршута - 505 балів
 Віталій Гогунський - 482 бали 
 Теона Дольнікова - 461 бал
 Юлія Началова  - 445 балів
 Іраклій Пірцхалава - 432 бали
 Вадим Козаченко - 429 балів
  Надія Грановська - 425 балів
 Олена Свіридова - 425 балів
 Денис Клявер - 414 балів
 Дмитро Бикбаєв - 387 балів

Випуск 15 — Фінал (8 червня 2014)

Випуск 16 (15 червня 2014). Підсумки 2-го сезону
15 червня 2014 года вийшов в ефір випуск «Один в один! — Лучшее», в якому було показано 31 найкращий номер нового сезону, деякі цікаві моменти й інтерв'ю з учасниками. У рамках випуску також було показано виступ співачки МакSим в образі Володимира Преснякова з піснею «Замок из дождя». Вона була оголошена учасницею 3-го сезону шоу, однак згодом відмовилася від участі.

Загальний рейтинг учасників другого сезону виглядає так:
 Юлія Паршута
 Теона Дольнікова
 Віталій Гогунський
 Юлія Началова
 Іраклій Пірцхалава
 Вадим Козаченко
 Надія Грановська
 Олена Свіридова
 Денис Клявер
 Дмитро Бикбаєв

Ни одному учаснику не вдалося набрати 12 балів від чотирьох членів журі.
Більше всіх оцінку 12 отримала Юлія Паршута - 17 разів, на другом місці знаходяться Віталій Гогунський і Теона Дольнікова - 8 балів, по шість разів оцінку 12 отримала Юлія Началова, по п'ять разів 12 отримали Іраклій Пірцхалава і Денис Клявер,по три рази оцінку 12 отримали Вадим Козаченко, Надія Грановська і Олена Свіридова і один раз оцінку 12 отримав Дмитро Бикбаєв.
Найбільше балів за випуск — 57 — отримала Юлія Паршута в 9 випуску (в образі Філіпа Кіркорова).
Найбільше всього п'ятірок от учасников отримала Олена Свіридова (95 балів).Далі Віталій Гогунський (80 балів),Юлія Паршута, Теона Дольнікова і Дмитро Бикбаєв (75 балів),Юлія Началова і Іраклій Пірцхалава (70 балів), Денис Клявер (65 балів), Надія Грановська  (60 балів), Вадим Козаченко  (45 балів).
Юлія Паршута виграла в 5 випусках (включаючи фінал), по три рази виграв Віталій Гогунський,по два рази виграли —  Іраклій Пірцхалава і Денис Клявер, по одному разу — Теона Дольнікова, Вадим Козаченко, Надія Грановська, Олена Свіридова.
Найнижчу загальну оцінку за випуск — 11 балів — отримав Дмитро Бикбаєв в 10-му випуску (в образі Діми Білана).
Загальне кількість артистів, в яких перевтілювались учасники і гості шоу — 152.
Чотири рази був використован образ Алли Пугачової (двічі — Началова, Паршута, Галкін — вне конкурса), трічі — образ Філіпа Киркорова (Клявер, Козаченко, Паршута), Григорія Лепса (Бикбаєв, Гогунський, Клявер), Людмили Зикіної (Началова, Дольнікова, Фісенко — гість дитячого ефіру), Земфіри (двічі — Паршута, Бізіна — гість дитячого ефіру) і Гарика Сукачова (двічі — Козаченко, Гегія — гість дитячого ефіру), по два рази були показані Монсеррат Кабальє (оба рази — Грановська), Фредді Мерк'юри (Гогунський, Сушин — гість дитячого ефіру), Джастін Тімберлейк (Пірцхалава, Клинаєв — гість дитячого ефіру) і Уітні Г'юстон (Началова, Застрогіна — гість дитячого ефіру).
Протягом сезону прозвучали 144 пісні на наступних мовах: російська, англійська, французька, німецька, италійська, испанська, турецька.В цьому сезоні було виконано 4 пісні із словом «Believe» в назві, а виконали їх Юлія Началова (Мерайя Кери/Уітні Г'юстон «When You Believe»,Елтон Джон «I Believe in Love») і Дмитро Бикбаєв (Шер «Believe», Діма Білан «Believe»).
Юлія Началова 4 рази перевтілювались в музикантів противоположного пола (Юрий Шатунов, Боб Марлі, Елтон Джон, Томас Андерс).
Юлія Паршута 4 рази перевтілювалась в чернокожих виконавцев (Ріанна, Елла Фіцджеральд, Глорія Гейнор, Ліз Мітчелл).

Переможці і аутсайдери за другий сезон

Третій сезон

Випуск 1 (8 лютого 2015) 

Загальний рахунок після першого випуску:
 Руслан Алехно - 51 бал
 Шура - 41 бал
 Батирхан Шукенов - 39 балів
 Олександр Рибак - 32 бали
 Марк Тишман - 28 балів
 Светлана Светікова - 26 балів
 Микита Малінін - 26 балів
 Марина Кравець - 25 балів
 Евеліна Бльоданс - 24 бали
 Анжеліка Агурбаш - 22 бали

Випуск 2 (15 лютого 2015)

Загальний рахунок після другого випуску:
 Руслан Алехно - 83 бали
 Батирхан Шукенов - 82 бали
 Шура - 67 балів
 Микита Малінін - 63 бали
 Светлана Светікова - 61 бал
 Маріна Кравець - 59 балів
 Олександр Рибак - 58 балів
 Евеліна Бльоданс - 53 бали
 Марк Тишман - 52 бали
 Анжеліка Агурбаш - 50 балів

Випуск 3 (22 лютого 2015)

Загальний рахунок після третього випуску:
 Руслан Алехно - 115 балів
 Марина Кравець - 115 балів
 Батирхан Шукенов - 102 бали
 Микита Малінін - 101 бал
 Шура - 94 бали
 Олександр Рибак - 92 бали
 Светлана Светікова - 89 балів
 Марк Тишман - 79 балів
 Анжеліка Агурбаш - 78 балів
 Евеліна Бльоданс - 77 балів

Випуск 4 (1 березня 2015)

Загальний рахунок після четвертого випуску:
 Руслан Алехно - 158 балів
 Марина Кравець - 145 балів
 Микита Малінін - 135 балів
 Батирхан Шукенов - 127 балів
 Шура - 122 бали
 Анжеліка Агурбаш - 121 бал
 Олександр Рибак - 120 балів
 Светлана Светікова - 118 балів
 Евеліна Бльоданс - 114 балів
 Марк Тишман - 96 балів

Випуск 5 (8 березня 2015)

Загальний рахунок після п'ятого випуску:
 Руслан Алехно - 203 бали
 Марина Кравець - 178 балів
 Микита Малінін - 168 балів
 Батирхан Шукенов - 165 балів
 Анжеліка Агурбаш - 157 балів
 Олександр Рибак - 146 балів
 Шура - 145 балів
 Светлана Светікова - 145 балів
 Евеліна Бльоданс - 137 балів
 Марк Тишман - 126 балів

Випуск 6 (15 березня 2015)

Загальний рахунок після шостого випуску:
 Руслан Алехно - 231 бал
 Марина Кравець - 224 бали
 Светлана Светікова - 199 балів
 Батирхан Шукенов - 196 балів
 Микита Малінін - 187 балів
 Анжеліка Агурбаш - 185 балів
 Шура - 172 бали
 Олександр Рибак - 170 балів
 Евеліна Бльоданс - 168 балів
 Марк Тишман - 152 бали

Випуск 7 — Вокалисти груп (22 березня 2015) 

Загальний рахунок після сьомого випуску:
  Марина Кравець - 275 балів
  Руслан Алехно - 271 бал
  Батирхан Шукенов - 229 балів
  Светлана Светікова - 228 балів
  Анжеліка Агурбаш - 219 балів
  Микита Малінін - 215 балів
  Шура - 200 балів
  Евеліна Бльоданс - 196 балів
  Олександр Рибак - 192 бали
  Марк Тишман - 173 бали

Випуск 8 (29 брезня 2015)

Загальний рахунок після восьмого випуску:
 Марина Кравець - 306 балів
 Руслан Алехно - 304 бали
 Светлана Светікова - 267 балів
 Батирхан Шукенов - 265 балів
 Анжеліка Агурбаш - 251 бал
 Микита Малінін - 241 бал
 Шура - 240 балів
 Олександр Рибак - 234 бали
 Евеліна Бльоданс - 205 балів
 Марк Тишман - 199 балів

Випуск 9 — Кіно і мультфільми (5 квітня 2015) 

Загальний рахунок після дев'ятого випуску:
 Руслан Алехно - 354 бали
 Марина Кравець - 329 балів
 Светлана Светікова - 301 бал
 Шура- 288 балів
 Батирхан Шукенов - 285 балів
 Анжеліка Агурбаш - 274 бали
 Микита Малінін - 263 бали
 Олександр Рибак - 256 балів
 Марк Тишман - 239 балів
 Евеліна Бльоданс - 237 балів

Випуск 10 (12 квітня 2015) 

Загальний рахунок після десятого випуску:
 Руслан Алехно - 386 балів
 Марина Кравець - 377 балів
 Светлана Светікова - 335 балів
 Шура - 329 балів
 Батирхан Шукенов - 317 балів
 Анжеліка Агурбаш - 306 балів
 Микита Малінін - 296 балів
 Олександр Рибак - 278 балів
 Марк Тишман - 268 балів
 Евеліна Бльоданс - 264 бали

Випуск 11 (19 квітня 2015) 

Загальний рахунок після одинадцятого випуску:
  Руслан Алехно - 422 бали
  Марина Кравець - 400 балів
  Светлана Светікова - 370 балів
  Батирхан Шукенов - 357 балів
  Шура - 343 бали
  Микита Малінін - 340 балів
  Анжеліка Агурбаш - 330 балів
  Олександр Рибак - 318 балів
  Евеліна Бльоданс - 301 бал
  Марк Тишман - 289 балів

Випуск 12 (26 квітня 2015) 

Загальний рахунок після дванадцятого випуску:
 Руслан Алехно - 449 балів
 Марина Кравець - 441 бал
 Светлана Светікова - 404 бали
 Батирхан Шукенов - 392 бали
 Микита Малінін - 383 бали
 Шура - 368 балів
 Олександр Рибак - 351 бал
 Анжеліка Агурбаш - 349 балів
 Евеліна Бльоданс - 334 бали
 Марк Тишман - 313 балів

Випуск 13 — Спеціальний випуск, присвячений Дню Перемоги (10 травня 2015) 
Випуск 13, 14, 15 був записан за декілька дній до гибелі Батирхана Шукенова.

Загальний рахунок після тринадцятого випуску:
 Руслан Алехно - 476 балів
 Марина Кравець - 472 бали
 Светлана Светікова - 430 балів
 Батирхан Шукенов - 429 балів
 Микита Малінін - 419 балів
 Шура - 408 балів
 Анжеліка Агурбаш - 386 балів
 Олександр Рибак - 365 балів
 Евеліна Бльоданс - 365 балів
 Марк Тишман - 348 балів

Випуск 14 — Півфінал (17 травня 2015) 

Загальний рахунок після чотирнадцятого випуску:
 Марина Кравець - 504 бали
 Руслан Алехно - 497 балів
 Светлана Светікова - 475 балів
 Батирхан Шукенов - 463 бали
 Микита Малінін - 447 балів
 Шура - 423 бали
 Анжеліка Агурбаш - 408 балів
 Олександр Рибак - 404 бали
 Марк Тишман - 399 балів
 Евеліна Бльоданс - 392 бали

Випуск 15 — Фінал (24 травня 2015)

Випуск 16 (31 травня 2015).Підсумки 3-го сезону 
31 травня 2015 року вийшов в ефір випуск «Один в один! — Лучшее», в якому було показано 35 найкращих номерів нового сезону й деякі цікаві моменти. Інтерв'ю з учасниками не було показано.

Загальний рейтинг третього сезону виглядає так:
 Руслан Алехно
 Светлана Светікова
 Батирхан Шукенов
 Марина Кравець
 Микита Малінін
 Шура
 Анжеліка Агурбаш
 Олександр Рибак
 Марк Тишман
 Евеліна Бльоданс
 Ні одному учаснику не вдалось набрати 12 балів від чотирьох членів журі.
 Більше всіх оцінку 12 отримала Светлана Светікова — 13 разів, на другом місці знаходиться Марина Кравець, по шість разів оцінку 12 отримали Руслан Алехно і Батирхан Шукенов, пять разів — Шура, Олександр Рибак і Евеліна Бльоданс, чотири рази — Анжеліка Агурбаш, три рази найвищий бал отримали Микита Малінін і Марк Тишман.
 Найбільше всього балів за випуск — 56 — отримала Марина Кравець в 3-му випуску (в образі Шакири).К цьому же, у Марини рекорд по кількості п'ятірок за один випуск від других учасників — 25 балів.
 Найбільше всього п'ятірок від учасників отримав Шура (105 балів). Далі — Батирхан Шукенов (90 балів), Марина Кравець (85 балів), Руслан Алехно, Микита Малінін (80 балів), Марк Тишман (75 балів),  Светлана Светікова (60 балів), Анжеліка Агурбаш і Евеліна Бльоданс (55 балів), Олександр Рибак (45 балів).
 Марина Кравець виграла 4 рази (включаючи фінал),4 рази перемог Руслан Алехно,по два рази виграв Микита Малінін, по одному разу вигравали — Батирхан Шукенов, Шура, Анжеліка Агурбаш, Олександр Рибак і Марк Тишман.
 Найнижчу загальну оцінку за випуск — 9 балів — отримала Евеліна Бльоданс в 8-му випуску (в образі Андрія Державіна).
 Загальна кількість артистів, які перевтілювались учасники та гості шоу — 161 (включаючи Анатолія Папанова, голосом якого співала Людмила Артем'єва в образі Водяного, а також Олега Анофриева і Рину Зелену, голосам яких наслідував Шура в образі Атаманши і Черепахи Тортилли відповідно).
 Двічі був використаний образ Людмили Гурченко (Гришаєва — поза конкурсом, Бледанс). Також, Анжеліка Агурбаш приміряла образ Алли Пугачової, а Марина Кравець наслідувала голосу останньої в образі Наді Шевельової (персонажа Барбара Брильська) в 9 випуску.
 Протягом сезону прозвучали 170 пісень на наступних мовах: російська, англійська, французька, італійська, іспанська. 
 Батирхан Шукенов 4 рази зображував чорношкірих артистів (Луї Армстронг, Сезарія Евора, Ліз Мітчелл, Стіві Уандер).
Переможці і аутсайдери за третій сезон

Один в один! Найкраще 
30 грудня 2015 року, а також 8 і 9 січня 2016 були показані найкращі номери за всі 3 сезони. Не були показані лише виступи Єви Польної і Надії Грановської. Гості та учасники новорічного випуску від 30 грудня — Олексій Чумаков, Руслан Алехно, Анжеліка Агурбаш, Іраклій Пірцхалава, Віталій Гогунський, Сергій Пєнкін, Денис Клявер, Шура, Марина Кравець, Юрій Стоянов, Юлія Паршута, Вадим Казаченко, Світлана Свєтікова, Марк Тішман, Микита Малінін, Теона Дольникова і Юлія Началова.

Четвертий сезон (Битва сезонів)

Випуск 1 (6 лютого 2016) 

Загальний рахунок після першого випуску:
 Светлана Светікова - 49 балів
 Теона Дольнікова - 46 балів
 Юлія Паршута - 38 балів
 Олексій Чумаков - 37 балів
 Руслан Алехно - 36 балів
 Марина Кравець - 23 бали
 Віталій Гогунський - 23 бали
 Тимур Родрігез - 22 бали
 Микита Малінін - 22 бали

Випуск 2 (13 лютого 2016) 

Загальний рахунок після другого випуску:
 Теона Дольнікова - 92 бали
 Олексій Чумаков - 71 бал
 Светлана Светікова - 70 балів
 Руслан Алехно - 70 балів
 Марина Кравець - 69 балів
 Юлія Паршута - 68 балів
 Віталій Гогунський - 59 балів
 Тимур Родрігез - 45 балів
 Микита Малінін - 41 бал

Випуск 3 (21 лютого 2016) 

Загальний рахунок після третього випуску:
 Руслан Алехно - 116 балів
 Юлія Паршута - 116 балів
 Теона Дольнікова - 110 балів
 Светлана Светікова - 106 балів
 Віталій Гогунський - 99 балів
 Олексій Чумаков - 93 бали
 Марина Кравець - 86 балів
 Тимур Родрігез - 81 бал
 Микита Малінін - 63 бали

Випуск 4 — Найкращі образи минулих сезонів (27 лютого 2015) 

Загальний рахунок після четвертого випуску:
 Юлія Паршута - 165 балів
 Руслан Алехно - 151 бал
 Теона Дольнікова - 148 балів
 Олексій Чумаков - 128 балів
 Віталій Гогунський - 125 балів
 Светлана Светікова - 123 бали
 Марина Кравець - 116 балів
 Микита Малінін - 98 балів
 Тимур Родрігез - 97 балів

Випуск 5 — Зміна статі (5 березня 2016) 

Загальний рахунок після п'ятого випуску:
 Юлія Паршута - 204 бали
 Руслан Алехно - 190 балів
 Олексій Чумаков - 185 балів
 Теона Дольнікова - 183 бали
 Светлана Светікова - 151 бал
 Віталій Гогунський - 149 балів
 Марина Кравець - 137 балів
 Микита Малінін - 122 бали
 Тимур Родрігез - 116 балів

Випуск 6 (12 березня 2016) 

Загальний рахунок після шостого випуску:
 Юлія Паршута - 231 бал
 Руслан Алехно - 226 балів
 Олексій Чумаков - 219 балів
 Светлана Светікова - 219 балів
 Теона Дольнікова - 216 балів
 Віталій Гогунський - 172 бали
 Тимур Родрігез - 156 балів
 Марина Кравець - 154 балів
 Микита Малінін - 145 балів

Випуск 7 (26 березня 2016) 

Загальний рахунок після сьомого випуску:
 Юлія Паршута - 285 балів
 Олексій Чумаков - 260 балів
 Руслан Алехно - 253 бали
 Теона Дольнікова - 253 бали
 Светлана Светікова - 239 балів
 Віталій Гогунський - 188 балів
 Марина Кравець - 188 балів
 Тимур Родрігез - 182 бали
 Микита Малінін - 165 балів

Випуск 8 — Вокалисти груп (2 квітня 2016) 

Загальний рахунок після восьмого випуску:
 Юлія Паршута - 311 балів
 Олексій Чумаков - 297 балів
 Теона Дольнікова - 286 балів
 Светлана Светікова - 281 бал
 Руслан Алехно - 276 балів
 Марина Кравець - 232 бали
 Віталій Гогунський - 230 балів
 Тимур Родрігез  - 204 бали
 Микита Малінін - 178 балів

Випуск 9 (9 квітня 2016) 

Загальний рахунок після дев'ятого випуску:
 Юлія Паршута - 348 балів
 Руслан Алехно - 323 бали
 Светлана Светікова - 318 балів
 Олексій Чумаков - 317 балів
 Теона Дольнікова - 316 балів
 Марина Кравець - 274 бали
 Віталій Гогунський - 259 балів
 Тимур Родрігез - 232 бали
 Микита Малінін - 194 бали

Випуск 10 — Пісні із кінофільмів (16 квітня 2016) 

Загальний рахунок після десятого випуску:
 Юлія Паршута - 390 балів
 Олексій Чумаков - 361 бал
 Руслан Алехно - 353 бали
 Светлана Светікова - 349 балів
 Теона Дольнікова - 337 балів
 Віталій Гогунський - 305 балів
 Марина Кравець - 301 бал
 Тимур Родрігез - 246 балів
 Микита Малінін - 226 балів

Випуск 11 (23 квітня 2016) 

Загальний рахунок після одинадцятого випуску:
 Юлія Паршута - 430 балів
 Олексій Чумаков - 391 бал
 Руслан Алехно - 390 балів
 Светлана Светікова - 389 балів
 Теона Дольнікова - 360 балів
 Віталій Гогунський - 331 бал
 Марина Кравець - 328 балів
 Тимур Родрігез - 284 бали
 Микита Малінін - 253 бали

Випуск 12 (30 квітня 2016) 

Загальний рахунок після дванадцятого випуску:
 Юлія Паршута - 459 балів
 Светлана Светікова - 427 балів
 Руслан Алехно - 417 балів
 Олексій Чумаков - 416 балів
 Теона Дольнікова - 391 балів
 Марина Кравець - 386 балів
 Віталій Гогунський - 355 балів
 Тимур Родрігез - 307 балів
 Микита Малінін - 274 бали

Випуск 13 — Спеціальний випуск, присвячений Євробаченню (7 травня 2016) 

Загальний рахунок після тринадцятого випуску:
Юлія Паршута - 497 балів
Руслан Алехно - 460 балів
Светлана Светікова - 458 балів
Олексій Чумаков - 448 балів
Теона Дольнікова - 431 бал
Марина Кравець - 417 балів
Віталій Гогунський - 382 бали
Тимур Родрігез - 336 балів
Микита Малінін - 291 бал

Випуск 14 — Півфінал (14 травня 2016) 

Загальний рахунок після чотирнадцятого випуску:
  Юлія Паршута - 524 бали
  Руслан Алехно - 493 бали
  Светлана Светікова - 492 бали
  Олексій Чумаков - 490 балів
  Теона Дольнікова - 474 бали
  Марина Кравець - 443 бали
  Віталій Гогунський - 423 бали
  Тімур Родрігез - 361 бал
  Микита Малінін - 309 балів

Випуск 15 — Фінал (21 травня 2016)

Випуск 16 (28 травня 2016). Підсумки 4-го сезону 
28 травня 2016 року вийшов в ефір випуск «Один в один! — Лучшее», в якому були показани кращі номери сезону.

Загальний рейтинг четвертого сезону виглядає так:
 Юлія Паршута
 Руслан Алехно
 Олексій Чумаков
 Светлана Светікова
 Теона Дольнікова
 Марина Кравець
 Віталій Гогунський
 Тімур Родрігез
 Микита Малінін
 Двом учасникам вдалося набрати 12 балів від чотирьох членів журі — Светлані Светіковой в 6-му випуску шоу (в образі Емі Вайнгауз), Марині Кравець в 12-м випуску  шоу (в образі Людмили Гурченко).
 Більше всіх оцінку 12 отримала Юлія Паршута - 15 разів, на другому місці Олексій Чумаков, Светлана Светікова і Марина Кравець - 8 разів, далі Руслан Алехно - 6 разів, чотири рази оцінку 12 отримав Віталій Гогунський, три рази вищий бал отримала Теона Дольнікова, два рази оцінку 12 отримав Тимур Родрігез, один раз оцінку 12 отримав Микита Малінін.Спеціальний гість також отримав 12.(Надія Грановська - 1 раз)
 Найбільше всього балів за випуск — 68 — отримала Светлана Светікова в 6-му випуску (в образі Емі Вайнгауз).К цьому же у Светлани рекорд по кількості п'ятірок за один випуск від других учасників — 25 балів.
 Найбільше всього п'ятірок від учасників отримала Светлана Светікова (110 балів). Далі Руслан Алехно (90 балів), Теона Дольнікова (85 балів), Марина Кравець і Спеціальні гісті (75 балів), Юлія Паршута (65 балів), Олексій Чумаков (60 балів), Тимур Родрігез і Віталій Гогунський (50 балів), Микита Малінін (40 балів).
 Найнижчу загальну оцінку — 13 балів — отримали: Евеліна Бльоданс в 6-му випуску (в образі Анни Семенович), Микита Малінін в 8-му випуску (в образі Тиніса Мяґі).
 Загальна кількість артистів, які перевтілювались учасники та гості шоу — 153 (включаючи Валерія Золотухіна, Аїду Ведищеву, Ніну Бродську і Тетяну Вороніну, голосам яких наслідували у 10-му випуску шоу відповідно Тимур Родрігез в образі Леоніда Куравльова, Светлана Светікова в образі Наталії Варлей, Юлія Паршута в образі Наталії Селезньової і Теона Дольнікова в образі Наталії Андрійченко). 
 Двічі були використані образи Ріанни (Дольнікова, Паршута), Лучано Паваротті (Малінін, Алехно), Діми Білана (Казанова, Алехно). 
 Протягом сезону прозвучала 161 пісня на наступних мовах: російська, англійська, французька, італійська, латинська, українська, іспанська, турецька, німецька, сербська, українська.
Переможці і аутсайдери за четвертий сезон

Списки випусків телепередач